L'aire d'attraction de Marseille - Aix-en-Provence est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Marseille sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Marseille - Aix-en-Provence, qui comportait  dans le zonage de 2010.

Définition 
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail.

Géographie 
L’aire d'attraction de Marseille - Aix-en-Provence est une aire inter-départementale qui comporte  : 80 situées dans les Bouches-du-Rhône, 22 dans le Var et 13 en Vaucluse.

Carte

Composition communale

Démographie 
Cette aire est catégorisée dans les aires de  ou plus (hors Paris), une catégorie qui regroupe 19,7 % de la population au niveau national.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Aire urbaine de Marseille - Aix-en-Provence
 Unité urbaine de Marseille - Aix-en-Provence
 Métropole d'Aix-Marseille-Provence
 Agglomération

Géographie de Marseille